Nabil Mazari (Tizi-Ouzou, 18 de fevereiro de 1984) é um ex-futebolista argelino que jogava como goleiro pelo Jeunesse Kabylie, um dos principais clubes da Argélia.

Mazari começou no clube nas categorias de base, sendo promovido ao time profissional em 2003, e ao longo de sua trajetória no clube nunca conseguiu manter titularidade, aposentou-se em 2017.

Títulos
Campeonato Argelino de Futebol (3): 2004,2006 e 2008.

Referencias
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=158385&epoca_id=143 (em português)

Futebolistas da Argélia
Goleiros da Argélia